Robin Cook (politicus), een Brits politicus
 Robin Cook (schrijver), een thrillerschrijver